Geestmolen (Rijnsaterwoude), een windmolen te Rijnsaterwoude
Heilige Geestmolen of Commelomolen, een watermolen te Beringen